Ananke (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Ananke (maan), een maan van Jupiter